Jean-Louis Aubert peut désigner :
 Jean-Louis Aubert (1731-1814), un poète français ;
 Jean-Louis Aubert (1955-), un chanteur français.